Каба́ново — село  в Усть-Калманском районе Алтайского края России. Административный центр Кабановского сельсовета.

География 
Село находится на реке Кабановка, притоке реки Чарыш.

 Климат

Климат резко континентальный, соответствует умеренно теплой климатической зоне. В январе средняя температура атмосферы – минус 17,7°C, в июле – плюс 19,8°C. Период без морозов составляет 120-130 дней в году. Годовое количество солнечных дней 250-260.
Годовое количество осадков от 450 до 600 мм в год. В районе села дуют ветра преимущественно юго-западного направления. 

 Расстояние до

 районного центра Усть-Калманка 16 км.
 областного центра Барнаул 153 км.

 Уличная сеть

В селе 9 улиц: Заречная, Луговая, Молодежная, Новая, Первомайская, Ползунова, Садовая, Степная и Южная .

 Ближайшие села

Пономарёво 4 км, Усть-Камышенка 6 км, Западный 10 км, Ельцовка 11 км, Новобураново 11 км, Бураново 11 км,  Степной 14 км,  Усть-Ермилиха 15 км, Новокалманка 20 км, Новый Чарыш 23 км.

История 
Село Кабаново было основано в 1735 году. Первопоселенцами были выходцы из северных территорий России, западных губерний, с реки Керженец, а также с Поволжья .

Позже деревня стала одним из многочисленных населённых пунктов, основанных на рубеже Колыванской оборонительной линии. Правительством России было решено заложить там крепость, состоящую из 3 редутов и от села Кабаново задать направление до деревни Харловой. Объединение интересов рудодобывающих заводов и линейных крепостей послужило структурированию Колывано-Воскресенского горного округа и Кузнецкого уезда .

В 1750 году Иван Ползунов, изобретатель паровой машины, руководил строительством пристани в Кабаново, так как возникла необходимость разработки водного маршрута по Чарышу и далее по Оби до Барнаула для переправки руды .

В 1928 г. состояло из 430 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении являлось центром Кабановского сельсовета Покровского района Рубцовского округа Сибирского края.

Население

Инфраструктура 
В селе работают частные крестьянские и фермерские хозяйства, ООО «КАБАНОВСКОЕ-АГРО» по выращиванию зерновых и зернобобовых культур и разведению крупного рогатого скота. Есть МБДОУ детский сад «Лучик»,	КГБОУ «Кабановский детский дом», МБОУ «Кабановская СОШ» и 
Коммунальные услуги предоставляет МУП «Кабановское ЖКХ», торговые предприятия разных форм собственности (ООО «Кабановское», ЗАО «Луч», «Кабановское сельпо» и другие).

 Транспорт
По территории района проходит автомобильная трасса «Алейск — Чарышское». Налажено регулярное автобусное сообщение

Примечания 

Населённые пункты Усть-Калманского района